

Persone
 Asami Sanada – attrice giapponese
 Hiroyuki Sanada – attore giapponese
 Masanori Sanada – calciatore giapponese
 Sanada Masayuki – samurai giapponese
 Sanada Nobutsuna – samurai giapponese
 Sanada Nobuyuki – samurai giapponese
 Sanada Yukimasa – samurai giapponese
 Sanada Yukimura – militare e samurai giapponese
 Sanada Yukitaka – samurai giapponese
 Seiya Sanada – wrestler giapponese

Altro
 Clan Sanada – clan giapponese